Commission nationale des droits de l'homme peut désigner :
 la Commission nationale des droits de l'homme, un organisme gouvernemental malien ;
 la Commission nationale des droits de l'homme, un organisme gouvernemental mexicain ;
 la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un organisme gouvernemental nigérien.

Voir aussi